Хлорис может означать:
 Хлорис, или Хлорида (), — персонаж древнегреческой мифологии, одна из ниобид.
 Хлорис, или Хлорида (), — древнегреческая нимфа, превратившаяся, по преданию, в богиню Флору.
 (410) Хлорис, или (410) Хлорида (), — астероид главного пояса.
 Хлорис () — род растений семейства Злаки; один из наиболее известных видов рода — Родсова трава, или Хлорис гайана (Chloris gayana).